Strommenge bezeichnet:

in historischen Texten meist die Menge der elektrischen Ladung, Einheit Coulomb oder Amperestunden
in der Energiewirtschaft die Menge elektrischer Energie, Einheit Kilowattstunden

siehe auch
Elektrizitätsmenge